Sušci su naselje u općini Dicmo, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi južno od Sičana, nekoliko kilometara od državne ceste D1. U zemljopisnom smislu to je zapadni i jugozapadni dio Dicmanjske kotline.

Stanovništvo

Spomenici i znamenitosti 
 Crkva Gospina Vaznešenja

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dicma